Christopher Collins Warren (n. 1967), giocatore di football americano statunitense
Christopher Warren (n. 1968), cantante e musicista statunitense
Christopher Levour Warren (n. 1981), cestista panamense
Christopher Tirrell Warren (n. 1988), cestista statunitense
Christopher Warren Jr. (n. 1990), attore, ballerino e cantante statunitense